

Боскобел — місто (), штат Вісконсин
 Боскобел — містечко (), штат Вісконсин